Desant spadochronowy - związek taktyczny lub oddział (pododdział) wojsk powietrznodesantowych, zrzucanych na spadochronach w celu prowadzenia działań bojowych na tyłach przeciwnika albo dla zabezpieczenia wysadzenia desantu lądującego.

Bibliografia 
 

Desanty